Abgeordnete des 10. Landtags Nordrhein-Westfalen in der Legislaturperiode vom 30. Mai 1985 bis 30. Mai 1990.

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 

Landtagspräsident:
Karl Josef Denzer

Fraktionsvorsitzende:
 SPD: Friedhelm Farthmann
 CDU: Bernhard Worms, ab 15. Mai 1990 Helmut Linssen
 FDP: Achim Rohde

Abgeordnete

Literatur 
 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

 #::10 Wahlperiode